Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 проводился в Глазго (Великобритания) на The SSE Hydro с 23 октября по 1 ноября 2015. Эти соревнования являлись квалификационными на Летние Олимпийские игры 2016. Шотландия впервые принимала Чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Расписание соревнований 
Пятница, 23 октября
 10:50 — 17:35 — квалификация у женщин, первый поток
 18:05 — 0:45 — квалификация у женщин, второй поток
Суббота, 24 октября
 10:50 — 17:35 — квалификация у женщин, третий поток
 18:05 — 0:45 — квалификация у женщин, четвёртый поток
Воскресенье, 25 октября
 10:50 — 17:50 — квалификация у мужчин, первый поток
 18:25 — 1:00 — квалификация у мужчин, второй поток
Понедельник, 26 октября
 10:50 — 17:35 — квалификация у мужчин, третий поток
 18:05 — 00:40 — квалификация у мужчин, четвёртый поток
Вторник, 27 октября
 21:40 — 00:15 — финал командных соревнований у женщин
Среда, 28 октября
 19:25 — 23:10 — финал командных соревнований у мужчин
Четверг, 29 октября
 20:10 — 23:15 — финал соревнований по многоборью у женщин
Пятница, 30 октября
 19:40 — 23:20 — финал соревнований по многоборью у мужчин
Суббота, 31 октября
 14:50 — 19:00 — финалы в отдельных видах
Воскресенье, 1 ноября
 15:00 — 19:00 — финалы в отдельных видах

 Указано московское время.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Турнирная таблица

Соревнования мужчин

Командное первенство

Многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Соревнования женщин 
Результаты квалификации : Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 - квалификация у женщин

Командное первенство

Многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Вольные упражнения

Бревно

Официальный сайт 
 Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015

Примечания 

Чемпионаты мира в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 2015 года
Ноябрь 2015 года
Международные соревнования по гимнастике в Великобритании
Чемпионаты мира по спортивной гимнастике
Спорт в Шотландии в 2015 году